Foi um torneio amistoso entre São Paulo e o então Distrito Federal que ocorreu em 1953. em homenagem a Jânio Quadros (futuro presidente do Brasil) até então Vereador e depois Prefeito de São Paulo

Participantes 
  Bonsucesso
  Juventus
  Portuguesa Santista
  Ypiranga

Jogos

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

Classificação Final

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Jânio Quadros